As lutas da categoria de peso ligeiro ou leve masculino (-60 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 6 e 14 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O brasileiro Robson Conceição foi o campeão, derrotando o francês  Sofiane Oumiha por decisão unânime. Robson foi o primeiro pugilista brasileiro a conquistar uma medalha de ouro na história dos Jogos Olímpicos.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Ligeiro masculino